Gorenja vas (gmina Gorenja vas-Poljane)
 Gorenja vas (gmina Ivančna Gorica)
 Gorenja vas (gmina Kanal ob Soči)
 Gorenja vas (gmina Trebnje)
 Gorenja vas (gmina Zagorje ob Savi)